ВРД (ВЧД) — остановочная платформа в Кировском районе города Казани в Республике Татарстан. относится к Горьковской железной дороге.

Описание 
Расположена на линии Москва — Казань — Екатеринбург, на участке Зелёный Дол — Юдино, между станциями Займище и Юдино, на расстоянии 778 км от Москвы.  Между платформами нет переходов, так как на большой площади между ними располагается непосредственно территория депо ВЧДЭ-17. Вокзал на станции отсутствует, есть только платформа для недолгой остановки пригородных поездов.

История 
Станция открыта в 1956 году. По состоянию на 2023 год функционирует.

Операции 
На станции останавливаются казанские электропоезда. На платформе не имеют остановки неэлектрифицированный рельсовый автобус на Йошкар-Олу, электропоезд Казань — Горький и поезда дальнего следования. Производится посадка и высадка пассажиров на поезда. Не проходят операции с багажом.

Примечания  

|- style="text-align: center"
|colspan="3"|Остановочные пункты железной дороги
|- style="text-align: center"
| style="font-size: 90%" width="30%" rowspan=2 |Предыдущая станция:Займище
| width="35%" rowspan=2|ВРД
| style="font-size: 90%" width="30%" |Следующая станция:Юдино  

Железнодорожные станции в Казани